Un daruma désigne dans la culture japonaise une figurine à vœux. 
 Daruma est un genre de poisson scorpion.